Битва при Киноскефалах:

 Битва при Киноскефалах — сражение между римской и македонской армией в Фессалии в 197 году до н. э.
 Битва при Киноскефалах — сражение между фиванскими войсками и армией ферского тирана Александра в ходе Беотийской войны в 364 до н. э.